Ел Контадеро има више значења:

 Ел Контадеро (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Контадеро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Контадеро (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Контадеро (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Контадеро (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Контадеро (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Контадеро (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Контадеро (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Контадеро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Контадеро, Невадо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Контадеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Контадеро (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику